Онир, Онирос ( — «сон») — бог вещих и лживых сновидений, сын Никты.
 Онир (, род. 1969) — индийский режиссёр, сценарист, продюсер и монтажёр.